«Акция» — художественный фильм о подвиге советской военной диверсионной группы во время Великой Отечественной войны.

Сюжет 
1943 год. Группа советских разведчиков-диверсантов под командованием майора Егора Сёмина отправляется на важное задание. Им предстоит в тылу у немцев, на оккупированной фашистами Украине, добыть архив учебного центра, в котором курсанты Кенигсбергской и Варшавской школ для диверсантов (из числа бывших солдат Красной Армии) проходят финальную подготовку.

Их главная цель — Валентин Кареев (Олег Стриженов) бывший царский офицер, ветеран Первой Мировой и Гражданской войн, майор абвера, крайне подозрительный и осторожный инструктор учебного центра.

«Все мы здесь, ребятки, не первый год замужем, посему буду откровенен. Операция нас ждёт тяжелейшая», — предупреждает командир группы майор Сёмин.

Командиру разведгруппы приходится ради вербовки Кареева «подставить» под пытки своего боевого товарища Василия — настоящего инвалида Первой Мировой войны.

Группа выполняет задание, неся человеческие потери.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Анатолий Степанов
 Режиссёр: Владимир Шамшурин
 Оператор: Алексей Найдёнов
 Художник: Евгений Серганов
 Композитор: Виктор Бабушкин
 Звукорежиссёр: Нинель Калениченко
 Монтаж: Евгения Андреева

Музыка в фильме 
Музыкальное сопровождение фильма написано композитором и звукорежиссёром Виктором Бабушкиным.

В фильме звучит песня «Галицийские поля», основанная на реальных событиях взятия русской армией Австро-Венгерской крепости Перемышль.

Примечания 

Фильмы СССР 1987 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Военные фильмы СССР
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы Владимира Шамшурина